Anopterus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Anopterus ingår i familjen Escalloniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Anopterus